B-Sides Volume 1 es un álbum que compila algunos de los  Lados B del Grupo de Chemical Brothers entre 1993 y 2007. Fue lanzado el 26 de noviembre de 2007. Al álbum sólo está en descarga directa.

Lista de canciones

Anexo 
 Discografía de The Chemical Brothers

Álbumes de The Chemical Brothers
Álbumes de Virgin Records
Álbumes recopilatorios de 2007
Álbumes de música electrónica